Мя́кінен () — поширене фінське прізвище. На 1 січня 2017 року в Фінляндії налічувалося 20856 носіїв прізвища "Mäkinen" (10515 чоловіків та  10341 жінка).

Відомі носії 

 Атте Мякінен (1995) — фінський хокеїст.
 Конста Мякінен (1992) — фінський хокеїст.

Примітки